Premier League 1999-2000 (kendt som FA Carling Premiership af sponsornæssige årsager) var den ottende sæson af Premier League. Manchester United vandt Premier League denne sæson, mens Wimbledon, Sheffield Wednesday og Watford rykkede ned i The Championship.

Ligatabel

K = Kampe spillet; V = Kampe vundet; U = Kampe uafgjort; T = Kampe tabt; MF = Mål for; MM = Mål imod; P = Point

Kilde:

Topscorer

Referencer 

1999-2000